Synge ist der Familienname folgender Personen:

 Cathleen Synge Morawetz (1923–2017), kanadisch-US-amerikanische Mathematikerin
 Edward Hutchinson Synge (1890–1957), irischer Physiker

 Pamela Synge († 2015), britisches Model, Malerin und Tänzerin
 Richard L. M. Synge (1914–1994), englischer Chemiker

Siehe auch:

 Satz von Synge, Lehrsatz aus dem mathematischen Gebiet der Differentialgeometrie
 Satz von Synge-Weinstein, Lehrsatz aus dem mathematischen Gebiet der Differentialgeometrie